Александр Алексеевича Хмура (5 февраля 1923, Елисаветград — 19 июля 1970) — советский педагог, публицист.

Биография 
Родился 5 февраля 1923 года в Елисаветграде в семье рабочего. В 1940 году окончил с отличием Кировоградскую среднюю школу № 4 и поступил на физико-математический факультет Одесского государственного университета. Ещё будучи студентом, проявлял большой интерес к науке, принимал активное участие в работе научных студенческих обществ. Война прервала учёбу, и уже в июле 1941 года он в рядах защитников Родины. Он — пилот-истребитель на Северном Кавказе, постоянно в горниле военных действий. Ранение, лечение в госпитале в Узбекистане: Ташкент, Самарканд. Служба в обслуживании военно-воздушных сил. В ноябре 1945 года был демобилизован и возвратился в родной город к родителям. Здесь его мечта стать учителем осуществляется: он продолжает обучение в Кировоградском государственном педагогическом институте. По его окончании в 1948 году получает специальность учителя математики и физики, и предложение остаться преподавателем вуза.

Далее — работа учителем математики в школе рабочей молодёжи, завучем в Кировоградских школах № 5, 18. В 1954 году его приглашают в областной институт усовершенствования квалификации учителей (ныне Кировоградский областной институт последипломного педагогического образования имени Василия Сухомлинского) на должность заведующего кабинета математики и физики, а в июне 1959 года назначают заместителем директора этого института. В этот период он становится научным корреспондентом Научно-исследовательского института педагогики Украинской ССР, ведёт научные исследования. Именно тогда в А. А. Хмуре проявляются высокие организаторские способности — он ведёт содержательную методическую работу по повышению квалификации учителей. А. А. Хмура много внимания уделяет соответствию методов обучения задачам умственного развития и структуре уроков, их взаимозависимости различных этапов. Не оставляя работу учителя в средних школах № 6 и 24 Кировограда, одновременно начинает научный эксперимент, проверяя задуманное собственной системой преподавание математики. Рассматривая в 1950-х и 1960-х годах проблему рациональной организации педагогического процесса в старших классах и пути её решения, А. А. Хмура создал вокруг себя школу педагогов-экспериментаторов.

Теоретическое исследование, разработка и совершенствование методики преподавания математики проводились Хмурой с 1956 по 1959 год в Кировоградских средних школах № 5, 18, а с 1959 по 1961 год — в средних школах №  6, 27, 34 Кировограда и Завалевской средней школе. Под его руководством проводились исследования и экспериментальная проверка методических рекомендаций по совершенствованию преподавания математики в старших классах. После исследований в этих школах разработанная система организации обучения с уточнениями и изменениями проверялась ещё в сорока общеобразовательных школах и четырёх вечерних школах.

Создал вокруг себя школу математиков-экспериментаторов, к которым впоследствии присоединяются учителя из других областей Украины, Белоруссии, России, Молдавии, Литвы, Эстонии. Многие из тех, кто был в школе авторской математической мысли, впоследствии стали учёными, известными в кругах математиков-методистов и учёных на территории Украины и за её пределами.

В 1964 году А. А. Хмура назначают директором областного института усовершенствования квалификации учителей.

Важнейшим достижением А. А. Хмуры в те годы было завершение работы над диссертацией «Организация и методика учебных занятий по математике в старших классах средней школы». В 1965 году состоялся успешная её защита в Научно-исследовательском институте общего и политехнического обучения АПН РСФСР. Решением научного совета от 29 апреля 1966 года ему присвоена учёная степень кандидата педагогических наук (Диплом № 007146 МКД, М., 29.07.1966).

Но на этом учёный не останавливается и творчески развивает идею многоступенчатого обучения, суть которого заключалась в дифференцированной работе с учащимися при изучении математики. За вклад в математическую науку решением аттестационной комиссии от 25 апреля 1969 года он утверждён в звании доцента по кафедре элементарной математики и методики преподавания математики (Пр. № 21, П, аттестат МДИ-048564, Москва, 9.07.1969).

Трагически погиб в июле 1970 года.

Похоронен на центральной аллее Дальневосточного кладбища.

Творчество 
А. А. Хмура хорошо чувствовал запросы учителей, выдал на помощь им ряд книг, в частности,

 1956 — «О письменных работах по математике на аттестат зрелости»;
 1957 — «Сборник задач по математике практического содержания для V—Х классов средней школы»;
 1960 — «Внеклассная работа по математике в школе»;
 1965 — «Урок математики в средней школе»;
 1968 — «Внеклассная работа по математике в школе», в соавторстве с доктором физико-математических наук (в прошлом преподавателем Кировоградского пединститута).И.Кобою.

В этот период выходит серия его публикаций в журналах «Советская педагогика», «Народное образование», «Математика в школе», (1962, 1966), «Советская школа» (1960, 1961), ряд научных статей в академических сборниках «Преподавание математики в школе» (1962), «Повышение эффективности преподавания математики» (Минск, 1963), методических вестниках Министерства образования Украинской ССР, областного института усовершенствования учителей, других педагогических изданиях Украины.

Награды 
 1960 — знак «Отличник народного образования УССР»;
 2 октября 1960 — Медаль Макаренко;
 1966 — Орден «Знак Почёта»;
 1968 — звание «Заслуженный учитель школы Украинской ССР»;
 1970 — Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 медали за участие в Великой Отечественной войне.

Ссылки 
 О письменных работах по математике на аттестат зрелости 1956
 Сборник задач по математике практического содержания для 5-10 классов средней школы 1957
 Урок математики в средней школе (А. А. Хмура) 1965
 Внеклассная работа по математике 1960
 Александр Хмура: возвращение в современность: Сборник статей под редакцией Т. Гришиной. — Кировоград, 2004. — 75 с.
 Хмуровские методические чтения «Технология профессионального мастерства»

Педагоги Украины